Eine Gattung ist die Gesamtheit von Arten von Dingen, Einzelwesen oder Formen, die in wesentlichen Eigenschaften übereinstimmen.

Gattung steht für:

 Kunstgattung
 Aktiengattung, nach dem deutschen Aktiengesetz unterschiedene Aktienarten siehe Aktie
 Gattung (Biologie), eine hierarchische Stufe der biologischen Systematik
 Gattung (Literatur), in der Literaturwissenschaft eine Untergliederung von literarischen Werken
 Gattung (Musik), eine Bezeichnung für die Tongeschlechter oder für verschiedene musikalische Kunstformen
 Gattung (Philosophie), in der Logik ein Begriff, unter den Artbegriffe fallen
 Gattung (Schienenfahrzeug), im Bereich der Eisenbahnen die Unterteilung von Fahrzeuggruppen
 Truppengattung, im Militär die Unterteilung in verschiedene Einheiten und Verbände
 Zuggattung, im Bereich der Eisenbahnen die Einteilung der Züge, z. B. Personen- und Güterzüge

Als Familienname:
 Heinz Gattung (1921–2004), deutscher Zimmermann und Volkskammerabgeordneter 
 Theresa Gattung (* 1962), Unternehmerin und Managerin aus Neuseeland

Siehe auch:
 Gattungsbegriff
 Gattungsname
 Gattungsschuld